Por Quem os Sinos Dobram ou sua tradução em inglês, For Whom the Bell Tolls, pode referir-se a:

 Por Quem os Sinos Dobram - livro de 1940 do escritor americano Ernest Hemingway
 Por Quem os Sinos Dobram (álbum) - álbum do cantor brasileiro Raul Seixas lançado em 1979
 Por Quem os Sinos Dobram (filme) - filme americano de 1943, baseado no livro de Hemingway
 "For Whom the Bell Tolls" (Bee Gees) - canção da banda australiana Bee Gees, lançada em 1993
 "For Whom the Bell Tolls" (Metallica) - canção da banda americana Metallica, lançada em 1984

Desambiguação